Видиборська сільська рада — назва окремих адміністративно-територіальних та самоврядних утворень.

 Видиборська сільська рада — сільська рада Білорусі, Берестейська область, Столинський район
 Видиборська сільська рада — колишня сільська рада України, Житомирська область, Черняхівський район